Lucien Zahar  (Campos dos Goitacases, 1925 — Rio de Janeiro, 1998) foi um livreiro brasileiro, pioneiro na publicação de livros de ciências sociais no Brasil.

Em 1956 fundou, com os irmãos Jorge e Ernesto, a Zahar Editores. Na década de 1970, com a dissolução da sociedade com os irmãos, fundou no Rio de Janeiro a Livraria Galáxia, que se notabilizou por uma forte atuação na importação de livros de arte, publicidade e comunicação. A editora é hoje presidida por Mariana Zahar.

Brasileiros de ascendência árabe
Editores do Brasil
Naturais de Campos dos Goytacazes
Mortos em 1998